Mathias Arnaud, né le  à Savigny-sur-Orge en France, est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier.

Biographie

Carrière en club

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2004-2005 || Jets de Viry-Châtillon || Division 2 || 18 || 6 || 10 || 16 || 78 || || || || || 
|-
| 2005-2006 || Jets de Viry-Châtillon || Division 1 || 24 || 14 || 15 || 29 || 84 || || || || || 
|-
| rowspan=2|2006-2007 || Avalanche Mont-Blanc || Ligue Magnus || 22 || 4 || 3 || 7 || 22 || 2 || 0 || 1 || 1 || 6 
|-
| Avalanche Mont-Blanc 2 || Division 2 || 4 || 2 || 0 || 2 || 4 || || || || || 
|-
| 2007-2008 || Avalanche Mont-Blanc || Ligue Magnus || 20 || 5 || 1 || 6 || 24 || 6 || 1 || 0 || 1 || 12
|-
| 2008-2009 || Avalanche Mont-Blanc || Ligue Magnus || 25 || 5 || 9 || 14 || 32 || 4 || 2 || 3 || 5 || 12
|-
| 2009-2010 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 26 || 7 || 8 || 15 || 22 || 6 || 3 || 4 || 7 || 2
|-
| 2010-2011 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus || 24 || 6 || 12 || 18 || 26 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2011-2012 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus || 25 || 6 || 7 || 13 || 16 || 5 || 0 || 4 || 4 || 10 
|-
| 2012-2013 || Borlänge HF || Division 1 (Suède) || 36 || 10 || 13 || 23 || 82 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2013-2014 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus || 24 || 1 || 2 ||3 || 30 || 5 ||1 ||5||6 || 0
|-
| 2014-2015 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus || 26 || 5|| 8|| 13|| 81||4|| 0||4 ||4 ||4 
|-
| 2015-2016 || Drakkars de Caen || Division 1 || 14 || 2 || 13 || 15 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 14 || 3 || 3 || 6 || 30 || 5 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2016-2017 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 43 || 6 || 11 || 17 || 54 || 12 || 1 || 2 || 3 || 10
|-
| 2017-2018 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 42 || 6 || 7 || 13 || 48 || 17 || 0 || 1 || 1 || 33
|-
| 2018-2019 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 44 || 8 || 5 || 13 || 44 || 15 || 1 || 3 || 4 || 37
|-
| 2019-2020 || Boxers de Bordeaux || Ligue Magnus || 39 || 7 || 9 || 16 || 92 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2020-2021 || Boxers de Bordeaux || Ligue Magnus ||22 || 3 || 4|| 7|| 30|| -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en décembre 1986
Naissance à Savigny-sur-Orge
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Viry-Châtillon Essonne Hockey
Joueur du Hockey Club Mont-Blanc
Joueur du Chamonix Hockey Club
Joueur du Dijon Hockey Club
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur du Hockey Club de Caen
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Boxers de Bordeaux